Drepanotrema aeruginosus är en snäckart som först beskrevs av Morelet 1851.  Drepanotrema aeruginosus ingår i släktet Drepanotrema och familjen posthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Posthornssnäckor
aeruginosus